Emst ist der Name folgender Orte:
 Emst (Epe), Gemeinde Epe in der Provinz Gelderland in Holland
 Emst (Hagen), Stadtteil der Großstadt Hagen in Deutschland

EMST steht für:
 Early Management of Severe Trauma, englischsprachige Bezeichnung für das US-amerikanische Advanced Trauma Life Support (ATLS)
 Ethniko Museio Synchronēs Technēs, deutsch Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst in Athen
 Euclidean minimum spanning tree, der zwischen einer endlichen Menge von Punkten auf einer euklidischen Ebene aufgespannte Baum aus Verbindungssegmenten mit der kürzesten Länge aller Segmente
 Münster (Westfalen) Hauptbahnhof (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Die Emst

Abkürzung